213-я дивизия

 213-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 213-я моторизованная дивизия
 213-я дивизия береговой обороны (Италия)